Il singolare femminile del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrice Gabriela Sabatini che ha battuto in finale Linda Gates 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Gabriela Sabatini (campionessa)
 Beth Herr (secondo turno)
 Lilian Drescher (semifinali)
 Mima Jaušovec (primo turno)

 Angelika Kanellopoulou (quarti di finale)
 Laura Gildemeister (semifinali)
 Andrea Holíková (quarti di finale)
 Myriam Schropp (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1985